E 175 oder E175 steht für:
 Gold als Lebensmittelzusatzstoff
 Fortschritt E 175, Mähdrescher, produziert im Mähdrescherwerk Bischofswerda/Singwitz

E-175 steht für:
 Flugzeugmodell des Herstellers Embraer, siehe Embraer-E-Jet-Familie

Abkürzung